Figur kan syfta på:

 Figurin – ett litet konstgjort föremål som representerar någon typ av varelse
 Figurspel – ett samlingsnamn på relativt fria spel som spelas med tennfigurer eller plastfigurer
 Geometrisk figur – figurer studeras inom geometri
 Litterär figur – en fiktiv person beskriven i en skönlitterär text
 Seriefigur – en, vanligen fiktiv, rollfigur i en tecknad serie
 Stilfigur – inom retoriken språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter
 Tennfigur – en miniatyrfigur av en legering av metallerna tenn, antimon, vismut och bly